Cottage Grove (Minnesota)
Cottage Grove (Oregon)
Cottage Grove (Tennessee)
Cottage Grove (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos